Erica tenuifolia — название, которое может относиться к различным видам растений:
  — действительное название вида
  — синоним названия 
  — синоним названия

Ссылки